La Balkan Volleyball Association Cup, meglio conosciuta come BVA Cup, è una competizione pallavolistica internazionale aperta a formazioni femminili provenienti dalle undici federazioni pallavolistiche afferenti alla Balkan Volleyball Association. Il numero delle partecipanti varia di anno in anno.

La vincitrice della competizione si qualifica alla Challenge Cup.

Albo d'oro

Palmarès per club

Palmarès per nazioni

Collegamenti esterni